HD 219668 — звезда, оранжевый субгигант, находящийся в созвездии Андромеда на расстоянии около 277 св. лет от Земли. По состоянию на 2007 год, радиус звезды оценивается в 5,59 солнечного радиуса. Исходя из отрицательной радиальной скорости, звезда приближается к Солнцу. Планет у HD 219668 обнаружено не было. Звезда видима невооружённым глазом на ночном небе.

Примечания 

Звёзды по алфавиту
Звёзды созвездия Андромеды
Звёзды K-класса
Оранжевые субгиганты